Dajniszki − wieś w gminie Elektreny na Litwie
 Dajniszki − wieś w rejonie solecznikim na Litwie
 Dajniszki − wieś w rejonie wiłkomieskim na Litwie
 Dajniszki − wieś w rejonie ignalińskim na Litwie